é a sequela do jogo Rocket Knight Adventures para Sega Mega Drive/Genesis.

Jogos eletrônicos de 1994
Jogos eletrônicos da Konami
Jogos eletrônicos de plataforma
Jogos para Mega Drive
Jogos exclusivos para Mega Drive
Jogos eletrônicos steampunk
Jogos eletrônicos de rolagem lateral